Diebowen ist ein deutscher Ortsname:
 Diebowen, 1938 bis 1945 Diebauen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybowo (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Diebowen, 1938 bis 1945 Dommelhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybowo (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Dybowen